Diese Liste der Verwaltungseinheiten Bhutans stellt die Unterteilung Bhutans in 20 Dzongkhags (Distrikte), 201 Gewogs (Blöcke) und 1044 Chiwogs (Wahlbezirke) dar. Gezeigt wird der Stand zur Zeit der Parlamentswahl von 2013, es wird die Transkription der Wahlkommission verwendet.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!